Die UK Open Qualifiers 2014 waren eine Reihe von Qualifikationsturnieren im Dartsport. Sie bestanden aus sechs Qualifikationsrunden im Vorfeld der UK Open 2014, welche an zwei Wochenenden ausgetragen wurden. Die dortigen Ergebnisse wurden in einer eigenen Rangliste, der UK Open Order of Merit, festgehalten. Die Besten dieser Rangliste nach den acht Turnieren waren automatisch für die UK Open Anfang März des Jahres 2014 qualifiziert.

Die UK Open Qualifiers waren ebenfalls Bestandteil der PDC Pro Tour 2014.

Bedeutung der Qualifikationsturniere 

Bei jedem der sechs Qualifiers erhielten die Spieler ihrem Ergebnis entsprechend Preisgelder, die in die UK Open-Rangliste einflossen. Zum Abschluss der sechs Qualifiers ergab sich eine Rangliste aller Spieler, nach der die Teilnehmer und die Setzliste der finalen UK Open bestimmt wurden.

Austragungsorte 
Die zwölfte Saison der UK Open Qualifiers fand erstmals nur in der Englischen Stadt Wigan statt.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg im Gegensatz zum Vorjahr um £ 15.400 an. Es wurde wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der UK Open Qualifiers ab dem Viertelfinale.

UK Open Qualifier 1
Datum: 7. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 2
Datum: 8. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 3
Datum: 9. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 4
Datum: 21. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 5
Datum: 22. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 6 
Datum: 23. Februar 2014
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Deutschsprachige Teilnehmer 
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet.

Einzelnachweise 

2014
PDC Pro Tour 2014